Justa ist der Name von

 Justa, Märtyrerin, siehe Justa und Rufina
 Justa Bezeichnung für Justasas († 484?) samaritanischer Aufständischer
 Justa Grata Honoria (418–455), Tochter des Kaisers Constantius III. 
 Justa Holz-Mänttäri (* 1936), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Justa Peak
 Santa Justa